Вербова вулиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вербова вулиця — вулиця в місті Богуслав Київської області.
 Вербова вулиця — вулиця в місті Гуляйполе Запорізької області.
 Вербова вулиця — вулиця в місті Дніпрі.
 Вербова вулиця — вулиця в місті Дрогобич Львівської області.
 Вербова вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вербова вулиця — вулиця в місті Івано-Франківськ.
 Вербова вулиця — вулиця в місті Київ.
 Вербова вулиця — вулиця в місті Коломия Івано-Франківської області.
 Вербова вулиця — вулиця в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.
 Вербова вулиця — вулиця в місті Львів.
 Вербова вулиця — вулиця в місті Миргород Полтавської області.
 Вербова вулиця — вулиця в місті Рівне.
 Вербова вулиця — вулиця в місті Довжанськ Луганської області.
 Вербова вулиця — вулиця в місті Тернопіль.
 Вербова вулиця — вулиця в місті Харків.
 Вербова вулиця — вулиця в місті Чернівці.
 Вербова вулиця — вулиця в місті Чоп Закарпатської області.
 Вербова вулиця — вулиця в місті Червоноград Львівської області.

Вулиці